We Own the Night puede referirse a:

 We Own the Night, película de 2007.
 We Own the Night Tour, gira musical de Selena Gomez & The Scene.
 «We Own the Night», canción de Tiësto & Wolfgang Gartner con Luciana.